Тане Икај (; 18. јануар 1879 — 12. јул 1995) била је јапанска суперстогодишњакиња која је до 28. августа 2014. године била најстарија особа у Јапану икада и седма најстарија особа на свету икад. Такође је и најстарија особа у Азији икад.

Рођена је 18. јануара 1879. Имала је 2 сестре и 6 браће. Удала се када је имала 20 година и имала је 3 сина и 1 кћерку. Године 1969. када је имала 89 година отишла је у старачки дом. Када је имала 109 година имала је тешку болест и до краја живота била је у кревету.

Референце 

Рођени 1879.
Умрли 1995.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци
Јапанци